Родез:

 Родез — город на юге Франции, префектура департамента Аверон.
 Родез — округ во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.
 Родез — часть бывшей провинции Руэрг, столица — город Родез.
 «Родез» — французский футбольный клуб из города Родез.